Zálužice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien
Zálužice, Gemeinde im Okres Louny
 Zálužice, Ortsteil von Hartmanice, Okres Klatovy
 Zálužice, Ortsteil von Pištín, Okres České Budějovice